Die einundzwanzigste Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1995 Palmares CECAFA Championship, fand vom 26. November bis zum Dezember 1995 in Uganda statt. Acht ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Die Sansibarische Fußballnationalmannschaft gewann ihren ersten Titel.

Spielmodus 

Die acht teilnehmenden Mannschaften aus sieben Ländern spielten in zwei Gruppen mit je vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1995Sansibar

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com
 Das Turnier auf wildstat.com (englisch)

1995
Fußballveranstaltung 1995
Fußball (Uganda)
Sportveranstaltung in Kampala
Distrikt Jinja